Amarillo puede referirse a:
 Amarillo, un color.
 Emperador Amarillo, una figura de la mitología china.
 Río Amarillo, el segundo río más largo de China.
 Mar Amarillo, un mar entre China y Corea.
 Páginas Amarillas, una guía telefónica para empresas.
 Prensa amarilla, prensa sensacionalista sobre catástrofes.
 Fiebre amarilla, enfermedad viral aguda.
 Amarillo, grupo musical mallorquín.
 Amarillo, es el pez Pimelodus clarias pez de la cuenca del río Paraná.
 Amarillo (Texas), una ciudad ubicada en los condados de Potter y Randall en el estado estadounidense de Texas.
 Amarillo (Raión de Ivanivka), localidad del Raión de Ivanivka en Ucrania.
 Amarillo (película), primer film de género Giallo de Canarias.
 Arroyo Amarrillo, arroyo en el departamento de Pando, Bolivia.
 Amarillo, localidad uruguaya del departamento de Rivera.
 «Amarillo», el tercer episodio de la segunda temporada de Better Call Saul.
 «Amarillo», sencillo de J Balvin.